Пышно́в — фамилия:

Пышновы — потомственные дворяне Таврической губернии.

Известные носители:
 
 Пышнов Борис Михайлович (1881—1953) — капитан 1-го ранга (1919), офицер Каспийской флотилии.
 Пышнов, Владимир Сергеевич (1901—1984) — специалист по аэродинамике самолета.
 Пышнов, Лев Николаевич (1891—1959) — российский и британский пианист.
 Пышнов, Михаил Яковлевич (1841—1912) — контр-адмирал.